Burkheim ist der Name einiger Orte:

 Burkheim (Altenkunstadt), ein Ortsteil von Altenkunstadt im Landkreis Lichtenfels, Bayern 
 Burkheim am Kaiserstuhl, ein Ortsteil von Vogtsburg im Kaiserstuhl im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Ruine Burkheim, eine Burgruine bei Burkheim (Vogtsburg)

Siehe auch:
 Herrschaft Burkheim
 Burgheim (Begriffsklärung)